Бульвар Рокосовського (станція МЦК) — пасажирська платформа Московської залізниці, що є зупинним пунктом міського електропоїзда — Московського.
 Бульвар Рокосовського (станція метро) — кінцева станція Сокольницької лінії Московського метрополітену.